Шира́з () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Шираз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Зеркан (بخش زرقان)
 Хераме (بخش خرامه)
 Кевар (بخش کوار)
 Арджан или Арзхан (بخش ارژن)
 Сервестан (بخش سروستان)
Население области на 2006 год составляло 1 676 927 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Фарса